Graisjte (makedonska: Граиште) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i kommunen Opsjtina Demir Hisar, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Graisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Graisjte är huvudsakligen kuperad. Graisjte ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Vetrova Čuka,  meter över havet,  kilometer sydost om Graisjte. Närmaste större samhälle är Murgasjevo,  kilometer sydväst om Graisjte.

Omgivningarna runt Graisjte är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Graisjte är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Demir Hisar (kommun)